Svenska mästerskapet i fotboll 1912 vanns av Djurgårdens IF efter en finalseger i 2:a omspelsmatchen mot Örgryte IS med 3-1 på Råsunda IP den 17 november 1912. Detta var Djurgårdens IF:s första SM-guld.

Spelträd

Kval

Kvalomgång 1

Kvalomgång 2

Slutomgång

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Noteringar

Källor

1912 i Sverige
Fotbollssäsongen 1912
1912